Омкара (фильм, 2004) — фильм 2004 года.
 Омкара (фильм, 2006) — фильм 2006 года.